Miejscowości w Polsce
 Rokosowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec
 Rokosowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec
 Rokosowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Sławoborze

 Rokosowo – osiedle Koszalina